Ejektor kan syfta på:

 Ejektorpump – skapar ett undertryck genom att en vätske- eller gasstråle expanderar i en ejektorkammare
 Höejektor – en lantbruksmaskin för transport av löst hö